Четвёртый Кубок ярмарок вновь был разыгран в один сезон с 1961 по 1962 год. В турнире участвовали пять сборных команд городов, три из них уступили в первом раунде. Впервые в европейской истории кубков в финал попали команды из одной страны, это был испанский финал. «Валенсия» обыграла «Барселону» в двух матчах с общим счётом 7:3, она также играла и в следующих двух финалах.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок ярмарок 1961/62 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок ярмарок 1961/62 на сайте Eurocups-uefa.ru

Футбол в Европе в 1961 году
Футбол в Европе в 1962 году
Кубок ярмарок